Nowa Dolina – dolina w Egipcie
 Nowa Dolina – dolina w słowackich Tatrach Bielskich